Harangozó:
 harangozó foglalkozás
 Harangozó Gyula (1908–1974) táncos, koreográfus
 Harangozó Imre (1965) magyar néprajzkutató, tanító, hittanár
 Harangozó Sándor (1913–1981) magyar válogatott labdarúgó
 Harangozó Sándor (1911–1992) nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Harangozó Tamás (1979) politikus, országgyűlési képviselő
 Harangozó Teri (1943–2015) táncdalénekesnő